Carbon Run ist der Name folgender Fließgewässer in Pennsylvania, Vereinigte Staaten:

 Carbon Run (Schrader Creek) im Northumberland County 
 Carbon Run (Shamokin Creek) im Bradford County